Indrefjord steht für:
 Indrefjord (Norwegen), Fjord in Norwegen
 norwegische Benennung für die Bell Bay im Enderbyland, Antarktis